Rode ster (symbool), 5-puntige rode ster

Namen
 Rode Ster Belgrado, een Servische voetbalclub uit Belgrado
 Rode Ster Brno, een Tsjechische voetbalclub uit Brno
 Orde van de Rode Ster (Tsjecho-Slowakije), een onderscheiding uit Tsjecho-Slowakije
 Orde van de Rode Ster van de Arbeid, een onderscheiding uit Tsjecho-Slowakije
 Orde van het Kruis met de Rode Ster, een Oostenrijkse onderscheiding
 De rode ster glimt, een Chinees lied
 Jaargenootschap Rode Ster, een jaarclub uit 1998 van de N.S.V. Carolus Magnus
 De Rode Ster, legerkrant van het Rode Leger

Red star (Engels)
 Red Star Paris, een Franse voetbalclub uit Parijs
 KV Red Star Waasland, een Belgische voetbalclub uit Sint-Niklaas
 SC Red Star Penzing, een Oostenrijkse voetbalclub uit Wenen
 Red Star (Third Eye Blind), een EP van de Amerikaanse rockband Third Eye Blind
 Red Star (merk), een merk motorfietsen
 Red Star Line, een Belgische rederij